Cerillo puede referirse a:

 en México y otros países, los fósforos o cerillas, varillas de madera con una cabeza inflamable utilizadas para encender fuego;
 varias plantas:
 el nombre común de la planta ''Asclepias curassavica
 Berberis fraxinifolia, un arbusto espinoso de la familia de las berberidáceas;
 Buddleia globosa, también conocida como acerillo, matico o palhuín, un árbol medicinal de la familia de las escrofulariáceas;
 Casearia corymbosa, también conocida como cerito, raspaguacal o raspa lengua;
 Casearia nitida, también conocida como cafeíllo, chilillo, vara blanca o vara de piedra;
 Exostema caribaeum, también conocida como macagua, piñí-piñí o falsa quina, una rubiácea;
 Harpalyce cubensis, un arbusto de la familia de las fabáceas;
 Hyparrhenia hirta, también llamado cerrillo, una gramínea silvestre;
 Lacmellea panamensis, también llamado espinudo o lagarto negro, de las apocináceas;
 Symphonia globulifera, también conocida como varillo, peramán o leche maría, un árbol gutífero;
 Triticum repens, también conocida como grama francesa o menor''', una gramínea silvestre.